Pycnanthus (dier)
 Pycnanthus (plant)